Braatz ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert Braatz (1849–1942), deutscher Mediziner
 Kurt Braatz (* 1955), deutscher Kommunikationsmanager, Autor und Verleger
 Martin O. Braatz junior († 2013), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Peter Braatz (* 1959), deutscher Musiker, Filmproduzent und Regisseur, siehe Harry Rag

Siehe auch:
 Bratz